Таксидермія — виготовлення колекційних зразків тварин
 Taxidermia — угорська драматична чорна комедія 2006 року